Домінік Ван Рост була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Жюлі Алар-Декюжі з рахунком 6–4, 6–1 against .

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 

| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Л Бейкер
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Бранді
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= М Венто
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Б Шетт
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Качіч
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= М Саекі
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Л Реймонд
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Б Шетт
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=0
}}

Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Т Снайдер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=61
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= М Ту
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф Лабат
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Ж Алар-Декюжі
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Ч Рубін
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Богерт
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Шонессі
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Фаріна
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=r
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Ж Алар-Декюжі
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=7
| RD3-team03= Ч Рубін
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С Фаріна
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=7
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1999
Тур WTA 1999